Liber kan syfta på: 

 Liber (bokförlag) – ett svenskt bokförlag grundat 1973
 Liber Utbildning
 Liber Hermods – namnet på Hermods mellan 1975 och 1993
 Liber (gud) – i romersk mytologi vinets och vinodlingens gud
 Liber Ivonis – en fiktiv bok skapad av författaren Clark Ashton Smith
 Liber catenatus – en bok som med länkar är fäst vid en mur, en pulpet och dylikt